Амин-заде () — таджикская фамилия. Известные носители:

 Амин-Заде, Зебо Мухиддиновна (род. 1948) — советская таджикская актриса, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог. Народная артистка СССР (1986).
 Амин-заде, Мухиддин (1904—1966) — таджикский советский поэт, прозаик, драматург, переводчик, музыкант, заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.

См. также 
 Амин